
Termin -{UUC}- ima više značenja.

 Genetički kod za fenilalanin
 Univerzitet Alstera kod Kolerajna, univerzitetski kampus